Přírodní holmium (67Ho) je tvořeno jediným izotopem, 165Ho, což jej řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 36 radioizotopů, s nukleonovými čísly 140 až 176, a řada jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 163Ho (poločas přeměny 4570 let), 166Ho (26,824 hodin), 167Ho (3,003 h), 161Ho (2,48 h) a 156Ho (56 minut). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 50 minut, většina pod 3 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 164 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy dysprosia, zatímco u 166Ho a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na erbium..

Seznam izotopů

Reference 

Holmium
Holmium